Фротте — многозначный термин.

 Фротте, Луи де (1766—1800) — французский военачальник, лидер восстания противников Великой французской революции в Нормандии.
 Фротте (фротэ, фроте) — тип махровой ткани а также тип изготовляемых из неё полотенец, впервые созданный в начале XX века на фабрике Frotex в городе Нойштадт-ин-Оберсилезиен (ныне город Прудник на территории Польши).

См. также 
 Фрот.